:

 Центральный деловой район (Сидней) — в Австралии.
 Центральный деловой район (Коломбо) — в Шри-Ланке.
  — в Майами.